Vaja bezeichnet:

 Vaja (Mythologie), in der indischen Mythologie einen der drei Ribhus
 Vaja (Ungarn), eine Stadt im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg in Ungarn
 Burgkastell Vaja, ein Schloss in der Nähe der ungarischen Stadt
 eine Marke des tschechischen Autobauers J. Valeš in den 1920er Jahren

als Familienname folgende Personen:
 Karl Vaja (1925–2007), italienischer Politiker aus Südtirol

Siehe auch:
 Waja